Peter Kapitza ist der Name folgender Personen:

* Peter Kapitza (1894–1984), sowjetischer Physiker, siehe Pjotr Leonidowitsch Kapiza
 Peter K. Kapitza (* 1942), deutscher Germanist, Japanforscher und Verleger